Il singolare maschile  del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Juan Ignacio Chela 7–6(5), 6–4

Teste di serie 

 Guillermo Coria (primo turno)
 Gastón Gaudio (semifinali)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)

 José Acasuso (secondo turno)
 Florent Serra (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (finale)
 Nicolás Massú (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Abierto Mexicano Telcel 2006
ATP Tour 2006